John Baptista Ashe è il nome di due uomini politici statunitensi:
John Baptista Ashe (1748-1802), delegato della Carolina del Nord al Congresso Continentale.
John Baptista Ashe (1810-1857), membro del Congresso degli USA per il Tennessee.